Лох-Дерг — название нескольких озёр в Ирландии: 

 Лох-Дерг (озеро, Манстер) — крупное озеро на юго-западе Ирландии;
 Лох-Дерг (озеро, Ольстер) — небольшое озеро на севере Ирландии.